Rolewicz peut faire référence à :

Patronymes  
 Stefan Rolewicz (1932-2015), mathématicien polonais.
 Danuta Przeworska-Rolewicz (1931-2012), mathématicienne polonaise.